'''Seznam guvernerjev Pensilvanije.

Predsedniki vrhovnega izvršnega sveta (1777-1790) 
 1777-1778.....Thomas Wharton mlajši (brez stranke)
 1778..............George Bryan (brez stranke)
 1778-1781.....Joseph Reed (brez stranke)
 1781-1782.....William Moore (brez stranke)
 1782-1785.....John Dickinson (brez stranke)
 1785-1790.....Benjamin Franklin (brez stranke)

Guvernerji (1790-danes) 

* Po odstopu Shunka zaradi bolezni, je nastalo 17-dnevno brezvladje, dokler ni zaprisegel Johnston.
* Martin je odstopil, ker je postal senator ZDA.
* Ob 5. uri 14. junija 1993 je Casey pooblastil namestnik guvernerja Singla, ker je tega dne bil operiran (zamenjali so mu srce in jetra). Singel je bil v.d. do 13. decembra 1993, ko se je Casey vrnil
* 13. septembra 2001 se je Ridge posvetil državni varnosti in ga je v tem času nadomeščal Schweiker. Pozneje je odstopil, ker je postal direktor domovinske varnosti, poznejši Sekretar za domovinsko varnost.

Pensilvanija